В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1976 года стартовало 121 коллективов, которые были разделены на шесть зон.

В 6 зоне выступало 20 команд с Украины. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР, которым уверенно, второй год подряд, стал «Кривбасс» из Кривого Рога. Турнир проводился с 3 апреля по 26 октября, в играх было забито 778 голов (в среднем 2,04 за матч).

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Украинской ССР по футболу 1976

Источники 

 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Ссылки 
 1976. Вторая лига. 6 зона

Спорт на Украине в 1976 году